Termenul „McDonald” se poate referi la:

Observatorul McDonald (McDonald Observatory),  observator astronomic 
McDonald's, companie suprastatală, lanț de restaurante

Nume de persoane
Ian McDonald (n. 25 iunie 1946 în Osterley, Middlesex), muzician poli-instrumentist englez
Ian McDonald (n. 1960 Manchester , Marea Britanie), scriitor britanic
McDonald Mariga Wanyama (născut 4 aprilie 1987) este un jucător Kenyan de fotbal,
Charles McDonald (n. 16 septembrie 1935 ), om politic irlandez,

Denumiri geografice
Insula Heard și Insulele McDonald un arhipelag nelocuit în Oceanul Indian de Sud
Lacul McDonald, care se află în Parcul Național Glacier (SUA)
McDonald, California, o comunitate neîncorporată din California